Il singolare femminile del torneo di tennis Hong Kong Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Sabina Simmonds 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull (campionessa)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Assente
 Ann Kiyomura (secondo turno)

 Sharon Walsh (secondo turno)
 Anne Hobbs (quarti di finale)
 Assente
 Rosie Casals (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1981